Harber steht für:

 Harber (Soltau), ein Ortsteil der Stadt Soltau
 Harber (Hohenhameln), ein Ortsteil der Gemeinde Hohenhameln

Harber ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Baker-Harber (1945–2022), britischer Regattasegler

Siehe auch:
 Harper
 Haber